Петър Пенев е български политически офицер, генерал-лейтенант.

Биография 
Роден е на 27 август 1927 г. в Хасково. И двамата му родители са тютюноработници. Завършва мъжката гимназия в родния си град.

Бил е заместник-командир по политическата част на рота, а след това и на школата за младши сержанти във втора димитровска дивизия. Учи във Военнополитическата академия в София. В академията е член на партийното бюро. Според неговите думи във Военнополитическата академия е изпълнявал секретна мисия на Вълко Червенков да бунтува офицерите в академията, за да има причина България да не влиза във война с Югославия, замислена от Сталин. Уволнен е на 22 октомври 1951 г. за критикуване на заповедите на командването на академията и понижен до редник. Впоследствие заповедта е отменена и званието му е върнато.

След това е старши инспектор по организационно-масовата и пропагандната работа в Окръжния комитет на ДОСО в Хасково. От 1951 г. е щатен секретар на БКП в геолого-проучвателната бригада „Еньовче”. По-късно работи в ТПК ”Стаханов” в Хасково, откъдето отново е уволнен през 1964 г. След това започва работа в завод "Мир" пак в Хасково.

Източници 

Възпитаници на Военнополитическата академия (София)
Български политически офицери
Генерал-лейтенанти от НРБ
Родени в Хасково